Топоним:
 Тынисмяги () — холм в Таллине, где c 1947 по 2007 годы стоял памятник «Бронзовый солдат».
 Тынисмяги () — улица в Таллине.

Персона:
 Тынис Мяги () — эстонский певец и актёр.

См. также 
 Тынисмяэ () — микрорайон в Таллине.